Сергей Дяченко:
 Дяченко, Сергей Анатольевич (род. 1984) — украинский футболист, полузащитник.
 Дяченко, Сергей Владимирович (род. 1964) — Герой России, заместитель директора Федеральной службы охраны РФ, генерал-полковник.
 Дяченко, Сергей Сергеевич (1945—2022) — украинский писатель и сценарист.
 Дяченко, Сергей Степанович (1898—1992) — советский микробиолог.